Klaksvík peut dédigner :
 une ville des îles Féroé ;
 une commune dont la ville de Runavík est le chef-lieu.